National Football League 2013 negli Stati Uniti d'America
National Football League 2013 in Irlanda
National Football League 2013 nelle Figi